

Geografia 
 Italia
 Spinetta – frazione di Cuneo
 Spinetta Marengo – frazione di Alessandria

Musica 
 Spinetta – strumento musicale

Persone 
 Luis Alberto Spinetta – musicista argentino
 Jean-Cyril Spinetta – dirigente d'azienda francese